Barcarrota är en huvudort kommunen Barcarrota i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Badajoz och regionen Extremadura, i den sydvästra delen av landet, 300 km sydväst om huvudstaden Madrid. Barcarrota ligger 489 meter över havet och antalet invånare är 3643.

Källor 

Orter i Extremadura